Turrentine ist der Familienname folgender Personen:

 Stanley Turrentine (1934–2000), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Tommy Turrentine (1928–1997), US-amerikanischer Swing- und Hardbop-Trompeter